La Copa de los Países Bajos 2005-06 comenzó el 2 de agosto de 2005. La final se celebró el 7 de mayo de 2006 en el estadio del Feyenoord Róterdam entre el Ajax Ámsterdam que batió por 2 a 1 al PSV Eindhoven.

Clasificación

Primera ronda

Segunda ronda

Tercera ronda

Dieciseisavos

Cuartos

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de la KNVB Beker 

Copa de los Países Bajos
Fútbol en 2005
Fútbol en 2006
Países Bajos en 2005
Países Bajos en 2006